Tiny – città dell'Ontario
 Tiny – linguaggio di programmazione
 Tiny Tiger – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot

Altri progetti